Coiffait ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Coiffait, französische Paläontologin
 Henri Coiffait (1907–1989), französischer Koleopterologe
 Philippe-Emmanuel Coiffait, französischer Geologe